Аббревиатура RMS может означать:
  — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20—35 % выше мощности DIN, номинальная мощность меньше на 55—72 %.
  — разновидность диспетчера операционной системы.
 Record Management System () — API для хранения данных на Java ME-устройствах
 Remote Manipulator System — программа для удалённого администрирования и управления компьютером
 Remote Manipulator System () — механический манипулятор, применяемый на космических кораблях; то же, что канадарм.
 Retail Management System () — компьютерная программа или система, используемая для обеспечения и организации процессов управления розничными продажами.
 Requirement Management System — () — это многопользовательская и многозадачная технология реализации внедренческих услуг клиентам средствами рабочей силы удалённых сотрудников. Главная парадигма RMS: появилось требование клиента — оно должно быть удовлетворено.
 Rhein Maas + See или Rhein-, Maas- und See-Schiffahrtskontor GmbH — торговые суда, стоящие на линии Рейн-Маас-море (; ). Штаб-квартира в Дуйсбурге, на реке Рейн (Германия). Эта компания занимается и судоходством, и постройкой судов-костеров, и сдаёт свои построенные суда в аренду. Есть у них и свои причалы в Роттердаме (Нидерланды) на реке Маас. С 2012 года переименована и стала называться .
 Службы управления правами ( — технология защиты документов Microsoft Active Directory.
 Root mean square — .
 root mean square — действующее значение электрического тока.
 Realtime Managment System — система управления ресурсами в реальном времени.
 RMS — инициалы Ричарда Мэттью Столлмана.

Суда 
Royal Mail Ship () — префикс для обозначения судов, заключивших договор с Британской королевской почтой:
 
 RMS Aquitania — британский пассажирский лайнер, принадлежавший компании «Cunard Line».
 RMS Ascania — британский лайнер судоходной компании Кунард Лайн.
 RMS Britannia — трансатлантический лайнер судоходной компании «Кунард Лайн».
 HMHS Britannic — трансатлантический лайнер судоходной компании «Уайт Стар Лайн»
 RMS Campania — британский пассажирский лайнер судоходной компании «Кунард Лайн».
 
 
 RMS Caronia — британский пассажирский лайнер компании «Кунард Лайн».
 RMS Celtic — британский пассажирский лайнер, первый из четырёх лайнеров серии «Большой четвёрки».
 RMS Empress of Japan — океанский лайнер, построенный в 1929—1930 годах британской фирмой Fairfield Shipbuilding & Engineering Company.
 RMS Etruria — британский пассажирский лайнер судоходной компании «Кунард Лайн».
 RMS Homeric — британский трансатлантический лайнер, принадлежавший компании «Уайт Стар Лайн».
 RMS Olympic — британский трансатлантический лайнер класса «Олимпик», принадлежавший компании «White Star Line»
 RMS Titanic — британский трансатлантический лайнер класса «Олимпик», принадлежавший компании «White Star Line»
 RMS Lucania — британский пароход, принадлежавший судоходной компании Cunard Line.
 RMS Mauretania — британский пассажирский лайнер, принадлежавший компании «Кунард Лайн».
 
 RMS Persia — британский пароход судоходной компании «Кунард Лайн».
 RMS Queen Elizabeth — океанский лайнер, построенный для судоходной компании Cunard Line.
 RMS Queen Elizabeth 2 — океанский лайнер, бывший на протяжении 35 лет флагманом британского пароходства Cunard.
 RMS Queen Mary — трансатлантический лайнер.
 RMS Scotia — британский пассажирский лайнер судоходной компании «Кунард Лайн».
 RMS Umbria — пассажирский лайнер судоходной компании «Кунард Лайн».

Примечания